Torrön kan syfta på:

 Torrön, Åre kommun – en sjö i Åre kommun
 Torrön, Västerviks kommun – en ö i Loftahammars socken, Västerviks kommun